Села:
 Солониця — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Солониця — Полтавська область, Лубенський район

Річки 
 Солониця — річка у межах Дрогобицького району Львівської області
 Солониця — річка у межах Старосамбірського і Самбірського районів Львівської області
 Солониця (Войниха) — річка у межах Лубенського району Полтавської області

Див. також 
 Суха Солониця
 Солоницький бій